Figlie dei Sacri Cuori di Gesù e di Maria è il titolo di diverse congregazioni religiose femminili cattoliche:
Figlie dei Sacri Cuori di Gesù e di Maria (HH.SS.CC.), con casa generalizia a Bogotà, fondate in Colombia dal missionario salesiano Luigi Variara
Figlie dei Sacri Cuori di Gesù e di Maria (C.C.I.M.), fondate a Genova nel 1868 da Eugenia Ravasco, beatificata nel 2002
Piccole Figlie dei Sacri Cuori di Gesù e Maria (PP.FF.), fondate il 14 aprile 1865 a Parma da Agostino Chieppi
Suore Maestre di Santa Dorotea, figlie dei Sacri Cuori (S.D.VI.), fondate a Vicenza l'11 novembre 1836 da Giovanni Antonio Farina